Potts puede referirse a:

Lugares
Potts, un área no incorporada ubicada en el condado de Nye en el estado estadounidense de Nevada.
Potts Camp, un pueblo del Condado de Marshall, Misisipi, Estados Unidos.

Personas
Alistair Potts (nacido en 1971), ciclista británico
Allan Potts (1904–1952), skater estadounidense
Allan Potts (1934–2014), atleta neozelandés, entrenador y administrador deportivo
Andrew-Lee Potts (nacido en 1979), actor británico
Andrew R. Potts (1853-1932), político estadounidense
Andy Potts (nacido en 1976), atleta estadounidense
Annie Potts (nacido en 1952), actriz de cine y televisión
Arnold Potts (Brigadier Arnold William Potts DSO OBE MC MID) (1896–1968), ganadero australiano que sirvió en las dos guerras mundiales
Paul Potts  (nacido en 1970), tenor británico que ganó la primera serie de la ITV de Britain's Got Talent en 2007